Colonne (en francés, columna) puede referirse a:

 Colonne, comuna francesa situada en la región de Franco Condado, departamento de Jura.
 Guido delle Colonne fue un jurista, escritor y poeta italiano del siglo XIII.
 Édouard Judas Colonne, director de orquesta francés.
 Los conciertos Colonne, iclo de conciertos de la Orquesta Colonne, fundada en 1873 por el anterior.